

Anime e manga
Kaito Kid, manga di Gōshō Aoyama.
Saint Tail (Kaitō Saint Tail), manga di Megumi Tachikawa
Kaitō Reinya, anime diretto da Takahiro Yoshimatsu.
Jeanne, la ladra del vento divino (Kamikaze Kaito Jeanne), manga di Arina Tanemura

Personaggi immaginari
Kaito Domoto, protagonista maschile della serie manga e anime Mermaid Melody - Principesse sirene.
Kaito Kirishima, protagonista maschile della serie anime Ano natsu de matteru
Kaito Kuroba, protagonista della serie manga Kaito Kid e personaggio secondario in Detective Conan, creati entrambi da Gōshō Aoyama.
Kaito Nakamura, personaggio della serie televisiva Heroes.
Kaito Reinya, protagonista dell'anime Kaitō Reinya.
Kaito Yuki, personaggio dell'anime Web Diver
Kaito, personaggio della serie manga e anime Hunter × Hunter.

Mestieri
Kaito, nome con cui sono conosciute le ama, pescatrici subacquee tradizionali giapponesi, presso la penisola di Izu.

Nome
Kaito o Kaitō, nome proprio maschile giapponese.

Persone
Baruto Kaito, nome di battaglia del lottatore di sumo estone Kaido Hoovelson.
Kaito Ishikawa, doppiatore giapponese.
Kaito Yamamoto, calciatore giapponese.

Altro
Pang! 3: Kaitō Tachi no Karei na Gogo, videogioco maggiormente noto con il titolo più semplice Pang! 3.
Kaito, luogo nel manga e anime Blame!